Йе́рму Пёллянен (; ) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (2008—2009, 2012—2013), серебро (2004—2005, 2005—2006, 2011—2012, 2015—2016), бронза (2003—2004, 2006—2007, 2007—2008, 2010—2011).
 : серебро (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Работает консультантом в области информационных технологий.

Женат, жена кёрлингистка Риикка Лоухивуори. Двое детей — сыновья Santeri (род. 2006) и Petteri (род. 2008).

Кёрлингом начал заниматься в 1995 году, в возрасте 22 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии